Томина — деревня в Сосновском районе Челябинской области. Входит в состав Томинского сельского поселения.

География 
Расположена в южной части района, на берегу реки Каменки (Каменный лог). Расстояние до районного центра Долгодеревенское 80 км, до центра сельского поселения поселок Томинский — 6 км.

История 
Деревня основана после 1841 и названа по фамилии одного из первопоселенцев.
Примерно в 1929—1930 годах здесь был организован колхоз им. Калинина, после 1945 года он был включён в состав Томинского совхоза. На территории деревни после 1995 года сначала находилось отделение АОЗТ «Томинское», а затем отделение ЗАО «Томинское».

Улицы 
 Улица Калинина
 Луговая улица
 Улица Мира
 Сиреневая улица

Население

См. также 
 Поселок Томино
 Поселок Томинский

Примечания 

Населённые пункты Сосновского района (Челябинская область)